Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1987 — сорок седьмой чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 30 октября по 24 ноября в Тбилиси.

20 участниц; победители и призёры 46-го и полуфиналов 47-го чемпионатов страны, а также персонально приглашённые. На протяжении всего соревнования лидировали Н. Иоселиани и Е. Ахмыловская. Победитель определился в последнем туре: Иоселиани одержала 12-ю победу (рекордное число для этого чемпионата) и в 4-й раз стала чемпионкой страны — 14½ очков. На очко от победительницы отстала Ахмыловская — 13½ очков. Второй год подряд в тройку призёров вошла К. Арахамия — 13 очков. 47-й чемпионат — самый результативный из проведённых в 1980-е годы; из 190 партий 129 завершились результативно 67,9%).

Примечательные партии 
Н. Иоселиани — К. Арахамия
1.е4 с5 2.Kf3 Кc6 3.Сb5 Фb6 4.Кс3 е6 5.С:с6 bc 6.0—0 d5 7.d3 Kf6 8.Ле1 Ce7 9.b3 0—0 10.Ka4 Фс7 11.с4 Лd8 12.Фе2 Kd7 13.Са3 Cf8 14.Лас1 d4 15.е5 Кb6 16.К:с5 Kd7 17.b4 К:с5 18.bc Фа5 19.Сb2 С:с5 20.Фе4 Ф:а2 21.Ле2 Се7 22.К:d4 Фа6 23.К:с6 Сb7 24.К:е7+ Kpf8 25.Фh4 Л:d3 26.Ф:h7 Ф:с4 27.Лее1 Фg4 28.Фg8+ Кр:е7 29.Лс7+, 1:0.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 5, март 1988 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1987 год в шахматах
Спортивные соревнования в Тбилиси
Чемпионаты СССР в 1987 году
Спорт в Грузии в 1987 году
Октябрь 1987 года
Ноябрь 1987 года
Шахматные турниры в Грузии